Heuchling ist der Ortsname von

 Heuchling (Lauf an der Pegnitz), Ortsteil der Stadt Lauf an der Pegnitz, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Heuchling (Pommelsbrunn), Ortsteil der Gemeinde Pommelsbrunn, Landkreis Nürnberger Land, Bayern

Heuchling ist ein Namensteil folgender Personen:

 Christoph Scheurl von Defersdorf in Heuchling (1666–1740), deutscher Jurist, Nürnberger Ratskonsulent und Rat des Fürsten zu Schwarzenberg